Valerija Savinych e Maryna Zanevs'ka erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Veronika Kudermetova e Galina Voskoboeva hanno sconfitto Timea Bacsinszky e Vera Zvonarëva con il punteggio di 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Mihaela Buzărnescu /  Monica Niculescu (semifinale)
  Timea Bacsinszky /  Vera Zvonarëva (finale)

 Veronika Kudermetova /  Galina Voskoboeva (campionesse)
 Anna Blinkova /  Aleksandra Panova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Engie Open de Limoges 2018